Domoradice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Domoradice, Ortsteil von Český Krumlov, Okres Český Krumlov
 Domoradice, Ortsteil von Vysoké Mýto, Okres Ústí nad Orlicí